

Geografia 
Regno Unito
 Sunderland – città del Tyne and Wear, in Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Sunderland – città della contea di Bennington, Vermont
 Sunderland – comune della contea di Franklin, Massachusetts

Altro 
 Sunderland Association Football Club – società di calcio della città inglese di Sunderland
 Short S.25 Sunderland – idrovolante britannico da pattugliamento marittimo e bombardamento realizzato negli anni 30
 Sam Sunderland – pilota motociclistico britannico
 Università di Sunderland – università dell'omonima città inglese